Студена може бити:

 Студена (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Студена (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Горња Студена, насеље у општини Нишка Бања, Република Србија
 Доња Студена, насеље у општини Нишка Бања, Република Србија
 Студена (Клана), насеље у општини Клана, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Студена (Перник), насеље у општини Перник, Перничка област, Република Бугарска
 Студена (Мадан), насеље у општини Мадан, Област Смољан, Република Бугарска
 Студена (Плзењ-север), насеље у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Студена (Јиндрихув Храдец), насеље у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Студена Бара, насеље у Републици Македонији, у северном делу државе. Студена Бара припада општини Куманово
 Студена (ријека), највећа притока Велике Усоре
 Студена (река у Србији),